Díaz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Florentina Díaz
 Juan Angel Díaz
 Marta Aleida Díaz Dumas
 Maria Mónica Díaz
 Tomás Emilio Díaz